Улановский — топонимическая фамилия еврейского происхождения (от названия местечка Улановка Липовецкого уезда).

Известные носители 
 Улановский, Александр Петрович (1891—1971) — советский разведчик-нелегал, глава советской нелегальной резидентуры в США в 1931—1934 годах.
 Улановский, Владимир Петрович (1883—1971) — военный деятель, преподаватель и последний начальник Морского инженерного училища, инженер-полковник.
 Улановский, Вячеслав Львович (род. 1951) — советский, российский и немецкий композитор, саксофонист, музыкальный педагог.
 Улановский, Геннадий Моисеевич (род. 1942) — президент «Главмосстроя», лауреат Государственной премии, Заслуженный строитель Российской Федерации.
 Улановский, Михаил Семёнович (1913—1991) — театральный художник, заслуженный деятель искусств РСФСР (1956).
 Улановский, Николай Сергеевич (1915—1986) — Герой Советского Союза.
 Улановский, Пауль Александр Теодор (1908—1968) — австро-американский пианист, концертмейстер, преподаватель вокала и музыки.
 Улановский, Самуил Александрович (род. 1925) — советский сценарист.

Улановский — название населённых пунктов:

Россия 
 Улановский — хутор в Отрадненском районе Краснодарского края.
 Улановский — бывший посёлок, с 1994 года в черте города Болохово Тульской области.

См. также 
 Улановская